A nemzetközi klímaváltozási akciónapot 2007-től fogva minden év május 15-én tartják a világban. Nemzetközi elnevezése: International Day of Action on Climate Change.

Előzményei 
Az ENSZ klímaváltozással foglalkozó nemzetközi szakértői testülete 2007-ben megállapította, hogy a globális felmelegedés ténye nem vonható kétségbe, minden egyes ember közvetlen hatással van a kibocsátásokra. A Föld klímája változik, a klímaváltozás történik. Mérhető pusztulások, fenyegető veszélyek jellemzik az élővilágot.

A klímaváltozás jelei és következményei nap mint nap tapasztalhatók világszerte:
 új hőmérsékleti rekordok születnek
 a globális tengerszint folyamatosan emelkedik
 a sarki jégsapkák és a gleccserek egyre fogynak
 az óceánok elsavasodnak
 egyre gyakoribbak a természeti katasztrófák.

Céljai 
Az összefogás erejével demonstrálni és nyomást gyakorolni a döntéshozókra. 

Minden évben ekkor összefog az egész világ, hogy a nemzetközi klímaváltozási akciónap keretében felhívják a figyelmet a bolygónk éghajlatát fenyegető veszélyekre és a klímaváltozás által előidézett, vészjósló természeti változásokra.

Irányítói

Módszerei

Eseményei

Jegyzetek